Grasduinen (Bredene), een natuurgebied in Bredene
Roots (tijdschrift), de opvolger van het tijdschrift "Grasduinen"